En Pologne, Płonna peut désigner :

 Płonna, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Płonna, un village dans la voïvodie de Mazovie